Чарльз «Чак» М. Вест (Charles «Chuck» Marstiller Vest; 9 сентября 1941 г., Моргантаун, Западная Виргиния — 12 декабря 2013 г., Арлингтон, Виргиния) — американский деятель науки и техники, эмерит-президент Национальной инженерной академии и Массачусетского технологического института, перед чем возглавлял их соответственно в 2007—2013 и 1990—2004 годах. Эмерит-профессор Массачусетского технологического института после отставки с поста его президента.
Выпускник Мичиганского университета, где затем прошёл путь до проректора. Член Американского философского общества (2008).
Удостоен Национальной медали в области технологий и инноваций (2006).

Биография 
Окончил Университет Западной Виргинии (бакалавр инженерной механики, 1963). Степени магистра инженерии (1964) и доктора философии по инженерной механике (1967) получил в Мичиганском университете, где начал преподавать с 1968 года в качестве ассистент-профессора. С 1972 года ассоциированный профессор, с 1977 года полный профессор. С 1981 года помощник, в 1986—1989 годах декан инженерии Мичиганского университета, в 1989—1990 годах проректор и вице-президент по академическим вопросам.

На протяжении 14 лет состоял директором DuPont и 13 лет — IBM. На протяжении восьми лет являлся вице-председателем . Служил в  при администрациях Клинтона и Буша. В 2005—2013 гг. член совета директоров .

Остались супруга и дети.

Член Американской академии искусств и наук (2001). Отмечен Vannevar Bush Award (2011) и Citation for Leadership and Achievement от Council for Scientific Society Presidents (2012), удостоен почётных докторских степеней от 15 университетов.

Примечания

Ссылки 
 Former MIT president Charles M. Vest dies at 72 // MIT News
 Национальная инженерная академия
 Kavli Foundation

Выпускники Средней школы Моргантауна
Учёные США
Члены Американского философского общества
Члены Американской академии искусств и наук
Члены Национальной инженерной академии США
Президенты Массачусетского технологического института
Преподаватели Инженерной школы Массачусетского технологического института
Преподаватели Массачусетского технологического института
Профессора MIT
Выпускники Инженерного колледжа Мичиганского университета
Профессора Мичиганского университета
Доктора философии
Почётные доктора Гарвардского университета